(ang. Forest of Pillars) – formacja skalna położona w miejscu o nazwie Dżabal Fauka w południowej części półwyspu Synaj w muhafazie Synaj Południowy w Egipcie, na wschód od Zatoki Sueskiej, ok. 15 km na północny wschód od Sarabit al-Chadim w Parku Narodowym Świętej Katarzyny.

Jest jedną z najbardziej niezwykłych osobliwości geologicznych na Synaju. Stanowi go rzadko spotykana forma skalna na urwisku Wyżyny Synajskiej, zespół kolumn rurowych z czarnej lawy podobnych do stalagmitów,

Przypisy

Bibliografia 
 The Rough Guide to Egypt, Dan Richardson, Daniel Jacobs; 2005

Linki zewnętrzne 
 Zdjęcie formacji skalnej, egypsisites.co.uk

Synaj Południowy